Distrikt San Pedro bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Pedro (Canchis), Distrikt in der Provinz Canchis (Region Cusco)
 Distrikt San Pedro (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)
 Distrikt San Pedro (Ocros), Distrikt in der Provinz Ocros (Region Ancash)